Het seizoen 2016/17 van de Primera División was het zesentachtigste seizoen van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie. Het seizoen begon op 19 augustus 2016 en eindigde op zondag 21 mei 2017. Aan de competitie namen twintig clubs deel. Een seizoen eerder degradeerden Rayo Vallecano, Getafe en Levante rechtstreeks uit de Primera División. Voor die teams kwamen Deportivo Alavés, CD Leganés en Osasuna in de plaats. Barcelona was de titelverdediger. Op de laatste speeldag werd Real Madrid landskampioen.

Teams 
De volgende teams nemen deel aan de Primera División tijdens het seizoen 2016/2017.

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Statistieken

Positieverloop per club 
<center>

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.

Primera División
Competitievoetbal 2016/17